Чемпионат Исландии по футболу 1959 стал 48 розыгрышем этого турнира.Чемпионом страны стал клуб Рейкьявик.Первый матч был сыгран 26 мая , а последний матч был сыгран 30 августа.

Турнирная таблица

Ссылки 
1959

Чемпионат Исландии по футболу
Футбол в Европе в 1959 году
1959 год в Исландии